Temotu Village kan syfta på:

Geografi

Kiribati 

 Temotu Village (ort i Marakei), Gilbertöarna, 
 Temotu Village (ort i Nonouti), Gilbertöarna, 

Robotskapade Kiribatiförgreningar